Найко — фамилия. Известные носители:

 Найко, Сергей Фёдорович (род. 1957) — заслуженный артист Российской Федерации.
 Найко, Владимир Александрович (род. 1988) — украинский футболист.